Această listă cuprinde toate filmele cinematografice cu personajul Donald Duck, în ordinea lor cronologică oficială. Primele dintre ele au făcut parte în mod oficial din seria Mickey Mouse, până când personajul a primit propria serie începănd din 1937.

Toate aceste desene au fost dublate în română de către studioul Ager Film.

Referințe și note

Legături externe
 

Desene animate
Seriale de animație
Lista episoadelor din serialele de animație